Rönntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rönntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Rönntjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Rönntjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn